

Editoria 
 Bologna – periodico di Bologna stampato dal 1643 al 1787
 Il Bologna – quotidiano del gruppo E Polis

Gastronomia 
 Mortadella Bologna – salume
 Bologna sausage – salume
Bologna sandwich – sandwich statunitense

Geografia 
 Bologna – capoluogo della regione Emilia-Romagna
 Comune di Bologna – stato preunitario italiano
Circondario di Bologna – circondario della provincia di Bologna, esistito dal 1861 al 1927
 Bologna – frazione di Agliano Terme in provincia di Asti
 Bologna – frazione di Perledo in provincia di Lecco comunemente detta Bolognina
 Baselica Bologna – frazione di Giussago in provincia di Pavia
Piazza Bologna – piazza di Roma

Musica 
 Bologna – canzone di Francesco Guccini contenuta nell'album Metropolis
 My Bologna – singolo di "Weird Al" Yankovic del 1979

Persone 
 Il Bologna, nome d'arte di Francesco Primaticcio – pittore e decoratore italiano
 Enrique Bologna – calciatore argentino
Fabiola Bologna – politico italiano
 Ferdinando Bologna – storico dell'arte italiano
 Filippo Bologna – scrittore e sceneggiatore italiano
 Giacomo Bologna – ex calciatore sammarinese
 Giacomo Bologna – politico italiano
 Giovanni da Bologna – pittore italiano
 Giuseppe Bologna – arcivescovo italiano
 Joseph Bologna – attore statunitense
 Luigi Bologna – aviatore e militare italiano
 Paolo Bologna – regista e sceneggiatore italiano
 Salvatore Bologna – appuntato italiano
 Ugo Bologna – attore e doppiatore italiano

Sport 
 Bologna Football Club 1909 – squadra di calcio

Altro 
 Bologna – fermata della metropolitana di Roma
 2601 Bologna – asteroide

Pagine correlate 
 Bolognese
 Bolognesi